Поясок:

 Поясок — в архитектуре синоним тяги.
 Поясок — недействующая железнодорожная станция на Сахалине и близрасположенный перевал.
 Поясок — перешеек на Сахалине.

В криминалистике 
 Поясок металлизации — кольцо отложений металла, из которого сделана пуля, на краях входного отверстия в поражаемом объекте.
 Поясок обтирания — кольцо отложений с внешней поверхности пули на краях входного отверстия в поражаемом объекте.
 Поясок осаднения — кольцеобразная деформация кожного покрова вокруг входного пулевого отверстия огнестрельной раны.

См. также 
 Пояски
 Пояс